Maria van Nassau (Breda, 7 februari 1556 – Buren, 10 oktober 1616) was het derde kind en de tweede dochter van Willem van Oranje en Anna van Egmont. Zij voerde na het overlijden van haar moeder de titel gravin van Buren.

Maria werd vernoemd naar Maria van Hongarije, de zuster van keizer Karel V en landvoogdes der Nederlanden. Na de dood van Anna van Egmont in 1558 nam Maria van Hongarije Maria en haar broer Filips Willem onder haar hoede en zorgde voor een opvoeding aan haar hof. In 1567 vertrok Maria met haar vader naar Dillenburg.

Maria zette zich in om haar broer Filips Willem vrij te krijgen uit Spanje, waar hij door Filips II gegijzeld werd gehouden. Later koos Maria opnieuw de zijde van Filips Willem, die met zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik in een hevige strijd verwikkeld was over de nalatenschap van hun vader.

Op 7 februari 1595 huwde Maria te Buren graaf Filips van Hohenlohe (1550-1606). Filips was een legeraanvoerder in dienst van de Republiek en had een slechte reputatie. Het huwelijk bleef kinderloos.

In haar woonplaats Buren heeft Maria veel aan liefdadigheid gedaan.

Na het overlijden van haar echtgenoot in 1606 stichtte Maria in 1612 in Buren een weeshuis, waarin tegenwoordig het Museum der Koninklijke Marechaussee is gevestigd. Maria overleed daar in 1616 en is op 23 oktober bijgezet in de grafkelder van haar Egmondse voorgeslacht in de Sint-Lambertuskerk te Buren.

Literatuur 
 Marie C.van Zeggelen, Maria van Oranje (Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1933; 2e druk: Amsterdam: Meulenhoff, 1947) [roman]

Externe link 
 Portret in Digitaal Vrouwenlexicon

Huis Oranje
Nassau-, Maria2